Торчилово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Торчилово — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Торчилово — до 1964 г. название деревни Вишнёвка в Городокском районе Витебской области, Межанский сельсовет.

Россия 
 Торчилово — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Торчилово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Торчилово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Торчилово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области, Пригородная волость.
 Торчилово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области, Гультяевская волость.